Дергач:

 То же, что коростель.

Фамилия 
 Дергач, Алексей Николаевич (1916—1983) — Герой Советского Союза.
 Дергач, Василий Васильевич (род. 1939) — советский футболист, тренер.
 Дергач, Владимир Леонидович (род. 1957) — советский и российский футболист; тренер.

См. также 
 Дергачи
 Дергачёв